JPO est un sigle qui peut désigner :
 journée portes ouvertes, un événement durant lequel des monuments ou des lieux (historiques, industriels, …) d'accès généralement interdits au public sont exceptionnellement ouverts à la visite ;
 Japan Patent Office, l’Office des brevets du Japon.